

Prénom 
 Bardi Johannsson, musicien islandais.

Patronyme 

 Angelo Bardi, acteur et metteur en scène français ; 
 Carmela Bardi (1898-1984), pionnière péruvienne de l'aviation ;
 Contessina de Bardi, épouse de Cosme de Médicis ;
 Cosme Bardi, archevêque italien ;
 Francesco Bardi, footballeur italien ;
 Giovanni Bardi, écrivain, compositeur et critique ;
 Girolamo De Bardi, cardinal italien ;
 Kawther El Bardi, actrice et animatrice de télévision tunisienne ;
 Lina Bo Bardi, architecte brésilienne majeure ;
 Maestro del San Francesco Bardi, maître anonyme italien de l'école florentine de la première moitié du  ;
 Mario Bardi (1922-1998), peintre italien ;
 Oscar Bardi de Fourtou, homme d'État français ;
 Pietro Maria Bardi, journaliste, historien, critique d'art, collectionneur ;
 Ugo Bardi, chimiste et universitaire italien ;
 Vito Bardi, homme politique italien.

Toponyme 
 Bardi, commune italienne.
 Caffè Bardi, café historique de la ville de Livourne.
 
 Chapelle Bardi (Santa Maria Novella), chapelle de la basilique Santa Maria Novella de Florence.
 Chapelle Bardi (Santa Croce), chapelle de la basilique Santa Croce de Florence.

Divers 
 Camerata de' Bardi, ou Camerata fiorentina, groupe de musiciens, de poètes et d'intellectuels humanistes florentins de la fin de la Renaissance.
 Famille Bardi, famille d'hommes d'affaires florentins ayant comme origine le . 
 La Madone Bardi, peinture religieuse de Sandro Botticelli.

Voir aussi 
 , 
 Giovanni Bardis, haltérophile français. 
 Mélanie Bardis, haltérophile française. 

Homonymie
Homonymie de patronyme